Чанда Рубін і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Рубін грала в парі з Бренда Шульц-Маккарті й вони вибули в третьому колі. Санчес Вікаріо грала в парі з Джиджі Фернандес і вони вибули в півфіналі.

Мартіна Хінгіс і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 Official Results Archive (Australian Open)

Жінки, парний розряд
1997 в австралійському спорті